Glashüttenhof ist ein Ortsname:

 Glashüttenhof (Kandern), Hof in der eigenen Gemarkung der Stadt Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Glashüttenhof, anderer Name der Glashütte (Kleinkahl), Einöde der Gemeinde Kleinkahl, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Glashüttenhof (Mühlingen), Hof südwestlich von Hecheln im Gemeindeteil Mühlingen von Mühlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg; ehemalige Glashütte